

Musica 
 Un mondo d'amore – brano musicale di Gianni Morandi interpretato anche da Joan Baez

Letteratura 
 Un mondo d'amore – romanzo di Elizabeth Bowen

Cinema 
 Un mondo d'amore – film del 2002 di Aurelio Grimaldi